Cornwall ist der Name folgender Orte:

 Cornwall, eine englische traditionelle und zeremonielle Grafschaft, sowie eine Unitary Authority
 Bistum Cornwall, Großbritannien 
 Cape Cornwall, eine schmale Landspitze in Cornwall, Großbritannien 
 Herzogtum Cornwall, England
 Cornwall (Jamaika), Jamaika

in Kanada:
 Cornwall (Ontario)
 Cornwall Island North West Territories
 Cornwall (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Cornwall (Connecticut)
 Cornwall (New York)
 Cornwall on Hudson, New York
 Cornwall (Pennsylvania)
 Cornwall (Vermont)
 Cornwall (Virginia)

Personen:
 Charles Wolfran Cornwall (1735–1789), britischer Politiker
 Claudia Maria Cornwall (* 1948), kanadische Journalistin und Schriftstellerin
 Clement Francis Cornwall (1836–1910), kanadischer Politiker
 John Cornwall (* 1934), US-amerikanischer Physiker
 Richard von Cornwall (1209–1272), Adliger
 Richard Cornwall-Legh, 6. Baron Grey of Codnor (* 1936), britischer Adliger und Politiker
 Vibert Cornwall (* 1938), britischer Sänger

Adelstitel:
 Earl of Cornwall
 Duke of Cornwall 

im NRHP gelistete Objekte:
 Cornwall & Lebanon Railroad Station, in Lebanon, Pennsylvania, ID-Nr. 74001790
 Cornwall and Brown Houses, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 78001351
 Cornwall Apartments, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 76000550
 Cornwall Bridge Railroad Station, in Cornwall, Connecticut, ID-Nr. 72001313
 Cornwall Brothers' Store, in Alexandria Bay, New York, ID-Nr. 75001191
 Cornwall Friends Meeting House, in Cornwall, New York, ID-Nr. 88002751
 Cornwall Furnace, in Cedar Bluff, Alabama, ID-Nr. 72000158
 Cornwall General Store, in Cornwall, Vermont, ID-Nr. 05000804
 Cornwall Iron Furnace, in Cornwall, Pennsylvania, ID-Nr. 66000671
 Cornwall Town Hall, in Cornwall, Vermont, ID-Nr. 86001035

Geografische Objekte:
 Cornwall-Gletscher (Begriffsklärung)
 Cornwall Island
 Cornwall Peaks, zwei Berge auf Südgeorgien im Südatlantik

Sonstiges:
 eine Hausschweinrasse, siehe Cornwallschwein
 Cornwall House, Monmouth, Wales

Siehe auch:
 Bistum Alexandria-Cornwall
 Cornouaille, Landschaft in der Bretagne, Frankreich
 HMS Cornwall
 Cornwell